Topsy lub Chloeta – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oklahoma w hrabstwie Delaware
 Topsy – słonica cyrkowa zabita poprzez porażenie prądem
 Topsy-Turvy – brytyjski film biograficzny z 1999 
 Gustaf "Topsy" Lindblom (1891-1962) – szwedzki lekkoatleta trójskoczek, mistrz olimpijski ze Sztokholmu z 1912.

Zobacz też